Vayres est un nom propre qui peut désigner :

Hydronymie 
 Vayres (rivière), rivière de la Haute-Vienne

Toponymie 
 Vayres (Gironde), commune française de la Gironde
 Vayres (Haute-Vienne), commune française de la Haute-Vienne
 Vayres (Seine-et-Oise), ancienne commune de Seine-et-Oise

Voir aussi 
 Vayres-sur-Essonne, commune française de l'Essonne
 Oradour-sur-Vayres, commune française, située dans le département de la Haute-Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France